Antoine Dufour steht für:
 Antoine Dufour (* 1979), kanadischer Musiker
 Antoine Dufour (Filmeditor), (vor 1980) französischer Filmeditor 
 Antoine Dufour (Bischof) (?–1509), französischer Bischof von Marseille